En række paver har heddet Clemens:
 Clemens I (88-97)
 Clemens II (1046-1047)
 Clemens III, modpave (1080-1084)
 Clemens III (1187-1191)
 Clemens IV (1265-1268)
 Clemens V (1305-1314)
 Clemens VI (1342-1352)
 Clemens VII, modpave (1378-1394) (i Avignon)
 Clemens VII (1523-1534)
 Clemens VIII (1592-1605)
 Clemens IX (1667-1669)
 Clemens X (1670-1676)
 Clemens XI (1700-1721)
 Clemens XII (1730-1740)
 Clemens XIII (1758-1769)
 Clemens XIV (1769-1774)